een kwitantie, document dat wordt ondertekend door een schuldeiser die daarmee verklaart dat de schuldenaar een schuld heeft voldaan
een kassabon, strookje papier dat afgedrukt wordt door een kassa, waar de bedragen op staan die afgerekend zijn